Comeback ("ritorno" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Ritorno dall'inferno (Comeback) – film del 1982 diretto da Christel Buschmann
 Ritorno dall'inferno (Love Is Forever, anche noto come Comeback) – film del 1982 diretto da Hall Bartlett
 Amore proibito (Comeback) – film del 1989 diretto da Jerrold Freedman

Letteratura 
 Comeback: colpo su colpo (Comeback) – romanzo di Richard Stark del 1988

Musica 
 Comeback – album di Eric Burdon del 1982
 Comeback – singolo di Kelly Rowland del 2007, dall'album Ms. Kelly

Televisione 
 Comeback – film del 1987 diretto da David Ambrose